Pojęcia geograficzne:
 Nagano – miasto w Japonii
 Nagano – prefektura w Japonii 

Osoby o tym nazwisku:
 Kent Nagano – amerykański dyrygent
 Osami Nagano – japoński admirał, szef sztabu japońskiej floty w czasie II wojny światowej.